L'Homme pressé, un roman de Paul Morand, publié en 1941.
 L'Homme pressé, un film de Édouard Molinaro tiré du roman L'Homme pressé, sorti en 1977.
 L'Homme pressé, une chanson du groupe de rock Noir Désir paru sur l'album 666.667 Club, sorti en 1997.
 L'Homme pressé, un film remake de Sébastien Grall, tiré du roman éponyme, sorti en 2005.
 Un homme pressé, un film d'Hervé Mimran, sorti en 2018.